Mauzé peut faire référence à deux communes françaises du département des Deux-Sèvres :
 Mauzé-sur-le-Mignon
 Mauzé-Thouarsais